Hovland är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Egil Hovland (1924–2013), norsk tonsättare
 Even Hovland (född 1989), norsk fotbollsspelare
 Henrik Hovland (född 1965), norsk författare och journalist
 Ingeborg Hovland (född 1969), norsk fotbollsspelare
 Ragnar Hovland (född 1952), norsk författare och översättare

Norska efternamn